

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1 ćwiartka

2 ćwiartka

3 ćwiartka

4 ćwiartka

Linki zewnętrzne 
Drabinka na stronie ITF 

Australian Open 2007
Australian Open – gra podwójna kobiet